Les Élections régionales de 1987 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1987) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1987
Vienne (land)
Novembre 1987